Der Customs United Football Club (Thai: ) ist ein thailändischer Fußballverein aus Samut Prakan, der in der Thai League 2, der zweithöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde 1998 gegründet. Der größte Erfolg war die Meisterschaft 2007 die Meisterschaft in der zweiten Liga Thailands, der Thai Premier League Division 1. Als Meister stieg man in die Thai Premier League auf. Das Gastspiel in der ersten Liga dauerte aber nur ein Jahr. Als Tabellensechzehnter musste man wieder in die Zweite Liga absteigen.2010 änderte man den Namen in Suvarnabhumi Customs FC. 2011 änderte man wiederum den Namen in Samut Prakan Customs United FC. 2011 wurde der Verein aus der zweiten Liga verbannt und man musste in der dritten Liga in der Region Bangkok antreten. Ab 2012 spielte man unter dem Namen Customs United FC. 2018 wurde man Meister der Thai League 3-Lower Region und stieg in die Thai League 2 auf. Von 2016 bis Saisonende 2020 spielte man unter dem Namen MOF Customs United FC. Zu Beginn der Saison 2021/22 wurde der Verein in Customs Ladkrabang United FC umbenannt. Ein Jahr später wurde der Verein erneut zu Customs United Football FC umbenannt.

Namenshistorie 
 1998 bis 2008: Thai Customs FC
 2009: Suvarnabhumi Customs Club Association
 2010: Phetchaburi Customs Club Association
 2011: Samut Prakan Customs United Football Club
 2012 bis 2015: Customs United Football Club
 2016 bis 2021: MOF Customs United Football Club
 2021: Customs Ladkrabang United Football Club
 seit 2022: Customs United Football Club

Vereinserfolge 
 Division 2 – Bangkok: 2015

 Thai League 3 – Lower: 2018 

 Thai Premier League Division 1: 2007 Gruppe A

Stadion 

Der Verein trägt seine Heimspiele im Lad Krabang 54 Stadium (), auch bekannt als Customs Department Stadium (), in Bang Phli, Samut Prakan, aus. Das Stadion ist ein reines Fußballstadion und hat ein Fassungsvermögen von 2000 Personen. Eigentümer ist die Thailändische Zollbehörde.

Spielstätten

Spieler 
Stand: 23. Januar 2023

Trainer

Torschützen ab 2008

Saisonplatzierung

Sponsoren

Partnerschaften 
 Port FC

Weblinks 
 
 
 
 Customs United FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Customs United FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Customs United FC bei facebook.com

Einzelnachweise 

Gegründet 1998
Sport (Samut Prakan)
Fußballverein aus Bangkok